Лос Гранадос има више значења:

 Лос Гранадос (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Гранадос (Чивава), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Гранадос (Меоки), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Гранадос (Танситаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Гранадос (Виљамар), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Лос Гранадос (Калтепек), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику